Налбари:

 Налбари — город в индийском штате Ассам. 
 Налбари — округ в индийском штате Ассам.